Prima (geslacht), een geslacht van spinnen
 Leon Prima, Amerikaans jazztrompettist (1907–1985), broer van Louis
 Louis Prima, Amerikaans entertainer, zanger, acteur en trompettist (1910-1978), broer van Leon
 Prima Charter, en voormalige Poolse luchtvaartmaatschappij
 Prima Giedi (alpha1 Capricorni), een ster in het sterrenbeeld Steenbok (Capricornus)
 Prima TV, een Roemeens TV-kanaal
 TV Prima, een Tsjechisch TV-kanaal
 Prima (instrument), een muziekinstrument verwant aan de balalaika
 Prima (locomotief), een type locomotief van de firma Alstom